Juan de Torquemada puede referirse a:

 Juan de Torquemada (1388-1468), cardenal español; o
 Juan de Torquemada (1557-1624), historiador y misionero español en la Nueva España.